Synaptic est un logiciel libre pour GNU/Linux. C'est un gestionnaire de paquets, qui facilite l'administration des systèmes d'exploitation. Il permet d'installer et de désinstaller des logiciels. Synaptic est un mot anglais transparent qui signifie synaptique. Techniquement, Synaptic est une simple interface graphique (basée sur GTK+) pour APT. Ce gestionnaire de paquets est surtout utilisé sur les systèmes utilisant les paquets au format deb comme Debian, mais il fonctionne également pour la plupart des distributions basées sur les paquets RPM.

Il est installé par défaut sur la distribution Debian.

Fonctionnalités 
 Permet la gestion de plusieurs paquets à la fois ;
 Met à niveau le système entier ;
 Gère les sources multiples de paquets (local, FTP, HTTP, CD-ROM, etc.) ;
 Intègre un utilitaire de recherche de paquets ;
 Télécharge la dernière version du journal des modifications si disponible.

Histoire 
Synaptic a été développé par Alfredo Kojima, alors employé de Conectiva, afin de fournir une interface graphique à APT. Gustavo Niemeyer travailla un temps sur le projet, alors qu'il était également employé de Conectiva. Synaptic est à présent maintenu par Michael Vogt.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Advanced Packaging Tool

Liens externes 
  Site officiel

Gestionnaire de paquets
Logiciel qui utilise GTK